Kelojärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kelojärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (6,39 ha)
Kelojärvi (Karesuando socken, Lappland, 756150-179764), sjö i Kiruna kommun,  (9,12 ha)
Kelojärvi (Karesuando socken, Lappland, 757552-179740), sjö i Kiruna kommun,  (9,19 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn